Oberlauterbach ist der Ortsname von

 Oberlauterbach, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich

 Oberlauterbach (Aresing), Ortsteil der Gemeinde Aresing, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Oberlauterbach (Falkenstein/Vogtl.), Ortsteil der Stadt Falkenstein/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Oberlauterbach (Iffeldorf), Ortsteil der Gemeinde Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Oberlauterbach (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Oberlauterbach (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern